Йемен делится на 22 мухафазы (область), которые подразделены на 333 мудирии () (района). Последние делятся на 2 210 подрайонов, и наконец на 38 284 деревни (по данным на 2001).

Примечания